Андрей Меньшиков: Меньшиков, Андрей Викторович (1945—2017) — советский и российский поэт, драматург и сценарист.
 Меньшиков, Андрей Владимирович (Лигалайз; род. 1977) — российский рэп-исполнитель.